Bröer ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Bröer (1809–1886), deutscher Organist und Musikant
 Jan-Martin Bröer (* 1982), deutscher Ruderer

Bröer bezeichnet:
 Bröer (Unternehmen), Hersteller industrieller Armaturen

Siehe auch:
 Broer